Symposia är ett släkte av spindlar. Symposia ingår i familjen vattenspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenspindlar
Symposia